Парк выживших () — мемориальный парк в Лодзи, посвящённый польским евреям, выжившим в Лодзинском гетто. Сооружён по проекту архитектора Гражины Ойжиньской. О создании парка на части бывшей территории гетто было объявлено 30 августа 2004 года, в 60-ю годовщину его ликвидации, в 2005 году начались работы по расчистке территории, в 2009 году парк был открыт.

Лодзинское гетто существовало в 1940—1944 гг., численность его населения достигала 200 тысяч человек, из которых уцелело, по разным подсчётам, от 7 до 13 тысяч.

Инициатива создания парка принадлежала Халине Эльчевской, урождённой Гольдблюм (1919—2013), узнице Лодзинского гетто, потерявшей в ходе его ликвидации родителей, мужа и сестру Инку. Эльчевская посадила первое дерево парка. Вслед за ней это сделали ещё 417 выживших узников гетто, так что каждое дерево носит имя одного из них. К 2019 году в парке росло уже 640 деревьев. Памятные таблички со всеми этими именами расположены вдоль аллеи, которой присвоено имя писателя , мужа ещё одной сестры Эльчевской, Ядвиги. Среди деревьев имеются дубы, клёны, липы, березы, грабы, буки, сосны, ели и лиственницы.

Аллея соединяет друг с другом два главных памятника парка. На одном её конце расположен Памятник полякам, спасающим евреев (2009, скульптор Чеслав Белецкий), с выбитым на нём списком польских Праведников народов мира; созданный по инициативе президента Лодзи , памятник соединяет два национальных символа — звезду Давида и польского белого орла. На другом конце аллеи находится мемориальный курган, на вершине которого поставлен памятник праведнику мира Яну Карскому (скульптор Кароль Бадына). Кроме того, на территории парка с 2014 года находится здание Центра диалога имени Марека Эдельмана — муниципального учреждения, в задачи которого входит популяризация многонациональной культурной истории Лодзи и, в первую очередь, вклада еврейского народа в историю города.

Примечания 

Сады и парки Лодзи
Лодзинское гетто
Мемориализация Холокоста